La saison 2017-2018 du Chamois niortais Football Club est la trentième de l'histoire du club à l'échelle professionnelle et la sixième consécutive en Ligue 2 depuis son retour en 2012.

Avant saison

Matchs de préparation

Transferts

Déroulement de la saison

Effectif professionnel 
Le tableau suivant liste l'effectif professionnel du Chamois Niortais FC pour la saison 2017-2018.

Dirigeants 

 Président du directoire : Karim Fradin
 Président du conseil de surveillance : Joël Coué
 Président de l’association : Jean-Louis Mornet
 Directeur du centre de formation : Franck Azzopardi

Rencontres de la saison

Ligue 2

Évolution du classement

Classement

Meilleurs buteurs (matchs L2)

Meilleurs passeurs (matchs L2)

Coupe de la Ligue

Coupe de France

Matches amicaux

Notes et références

Notes

Références 

Niort
2017-2018
Niort